De acordo com a Numerologia, o Número de Impressão representa como a pessoa é vista pelos outros.

Revela características que ela nem sempre reconhece, mas que os outros percebem. Mostra também o que esperam da pessoa devido à imagem que apresenta.

Ver também 
 11:11 (numerologia)
 Numerologia
 Número de Expressão

Numerologia